Chicoria de la pared puede referirse a:
 El nombre común de la planta Andryala integrifolia.
 El nombre común de la planta Andryala laxiflora.